Репаблик има више значења:
 Округ Репаблик (Канзас)
 Репаблик (Вашингтон)
 Репаблик (Охајо)
 Репаблик (Мичиген)
 Репаблик (Пенсилванија)
 Репаблик (Канзас)
 Репаблик (Мисури)
 Авио Компаније Репаблик